ima više značenja.

 Matrilizin, enzim
 Matrin (lek)